On appelle mercenaire un combattant servant pour de l'argent un autre État que le sien.
 Mercenaires est une série de bande dessinée créée par Nicolas Jarry et Paolo Deplano.
 Mercenaires est le vingtième tome de la série de bandes dessinées Jeremiah.
 Mercenaires (Stealth Fighter) est un téléfilm américain réalisé par Jim Wynorski en 1999.
 Mercenaires est un jeu de rôle.

Voir aussi
 Les Mercenaires,  roman de Jean Lartéguy (1954)
 2072, les mercenaires du futur (I Guerrieri dell'anno 2072), film italien réalisé par Lucio Fulci en 1984.
 Hercule contre les mercenaires (L'Ultimo gladiatore), film franco-italien réalisé par Umberto Lenzi en 1964.
 La Chevauchée des sept mercenaires (The Magnificent Seven Ride!), film américain réalisé par George McCowan en 1972.
 La Révolte des mercenaires (La Rivolta dei mercenari), film italo-espagnol réalisé par Piero Costa en 1961.
 Les 7 Mercenaires (The Magnificent Seven), série télévisée américaine réalisé par Christopher Cain en 1998.
 Les Colts des sept mercenaires (Guns of the Magnificent Seven), film américain réalisé par Paul Wendkos en 1969.
 Les Mercenaires (Killer Force), film américano-irlandais réalisé par Val Guest en 1976.
 Les Mercenaires de la violence (Die Grosse Treibjagd), film germano-italo-espagnol réalisé par Dieter Müller en 1968.
 Les Mercenaires de l'espace (Battle Beyond the Stars), film américain réalisé par Jimmy T. Murakami en 1980.
 Les Mercenaires du Rio Grande (Die Pyramide des Sonnengottes), film franco-germano-italien réalisé par Robert Siodmak en 1965.
 Les Quatre mercenaires d'El Paso (Bad Man's River), film franco-italo-espagnol réalisé par Eugenio Martín en 1971.
 Les Sept Mercenaires (The Magnificent Seven), film américain réalisé par John Sturges en 1960.
 Le Triomphe des dix mercenaires (Il Trionfo dei dieci gladiatori), film franco-italo-espagnol réalisé par Nick Nostro en 1964.
 L'Ultimatum des trois mercenaires (Twilight's Last Gleaming), film germano-américain réalisé par Robert Aldrich en 1977.
 Mercenaires en quête d'auteurs, documentaire canadien réalisé par Alain d'Aix, Jean-Claude Burger et Morgane Laliberté en 1983.
 Seul contre les mercenaires (Sapevano solo uccidere), film italien réalisé par Tanio Boccia en 1968.